Fiedler puede hacer referencia a:

 Anneliese Fiedler (1981), actriz y locutora de radio peruana de ascendencia alemana.
 Arthur Fiedler (1894-1979), músico estadounidense.
 Jens Fiedler (1965), piragüista de la República Democrática Alemana.
 Jens Fiedler (1970), ciclista alemán.
 Konrad Fiedler (1841-1895), teórico del arte alemán.
 Max Fiedler (1859–1939), director de orquesta y compositor alemán.
 Arkady Adam Fiedler (1894–1985), escritor, periodista y gran viajero polaco